Страдиоты (ит. Stradioti или Stradiotti; греч. Στρατιώτες) — наёмники с Балканского полуострова, нанимавшиеся в основном государствами южной и центральной Европы в период с XV по сер. XVIII века.

История 
Страдиоты набирались из населения Албании, Далмации, Греции, Сербии и позже Кипра. Большинство современных историков считает, что албанцы составляли порядка 80 % от общего контингента, в то время как офицерский корпус в основном был греческого и южнославянского происхождения. Среди них были потомки старинных византийских знатных родов — Палеологов и Комнинов.

Ареал использования

Италия 
Венецианцы впервые использовали страдиотов в борьбе с Османской империей в 1475 году в качестве пограничников в области Фриули. С этого момента они практически полностью заменили лёгкую кавалерию в армии Венецианской республики, их отряд из 2200 всадников и 8000 пехотинцев проявил себя в битве при Форново в 1495 году. Наёмники набирались с православных Балкан, среди них были и мусульмане. В 1511 году группа страдиотов основала в Венеции Церковь Сан-Джорджо деи Гречи.

Франция 

В 1497 году король Людовик XII нанял порядка 2 000 страдиотов, которых французы называли эстрадиоты и аргулеты. Последнее название, возможно, связано с греческим городом Аргос или с используемым этими воинами оружием: лука и аркебузы.

Существуют споры по поводу различий и схожести этих двух терминов. Так, есть мнение, что при одинаковом вооружении эстрадиоты носили шлем. По другим данным «эстрадиоты» были албанскими всадниками, а «аргулеты» — жителями Греции.
Аргулеты были вооружены мечом, булавой и короткой аркебузой. Они ещё существовали во время правления Карла IX и участвовали в битве при Дрё (1562), расформирование настигло их около 1600 года.
 
В 1587 году герцогство Лотарингия наняло 500 албанских всадников, а с 1588 по 1591 — пять капитанов отрядов лёгкой кавалерии.

Испания 
Впервые использовались во время итальянского похода Гонсало Кордова, отправленного королём Фердинандом II Арагонским для поддержки королевства Неаполя в борьбе с Францией. В Калабрии у полководца было двести страдиотов, также они служили в его гвардии.

Англия 
В 1514 году Генрих VIII нанял албанских и греческих страдиотов во время борьбы с Шотландией. В 1540-х годах герцог Сомерсет Эдуард Сеймур также использовал этих наёмников.

Священная Римская Империя 
В середине XVIII века албанские страдиоты применялись императрицей Марией Терезией против Пруссии и Франции во время войны за австрийское наследство.

Тактика 
Страдиоты были первопроходцами в вопросе применения лёгкой кавалерии. На поле боя они использовали тактику ударил-убежал, засады, ложное отступление и другие сложные манёвры, что роднило их с турецкими сипахами и акынджи. Также они успешно действовали против французской тяжёлой конницы во время Итальянских войн

Они были известны привычкой отсекать головы мёртвых и захваченных врагов, так как их лидерам платили по дукату за одну голову.

Вооружение 
Страдиоты использовали копья, мечи, булавы, арбалеты и кинжалы. Их одежда являла собой смесь византийской, европейской и османской моды. Первоначальной бронёй являлась кольчуга, но со временем доспехи стали тяжелее. Как наёмники, страдиоты получили заработную плату только до тех пор, пока были востребованы их услуги.

Примечания

Ссылки

Основные 
 На латыни.
  In Italian language.
  впервые опубликованы в 1524 году.
 Battle of Fornovo: Memoirs, 1856 edition, London, vol. 2, p. 201.

Дополнительные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Available online
 
 
 
 

Наёмники
Кавалерия